Avinguda del Paral·lel, een belangrijke laan in de Spaanse stad Barcelona
 Paral·lel (metrostation), een metrostation in die stad